Josefa Carpena-Amat est une militante féministe et anarchiste espagnole.
 Le Palacio de Deportes José María Martín Carpena, une salle omnisports située à Malaga, dans la région d'Andalousie, en Espagne.
Patronyme hispanique